Roilos (griech. Ροϊλός) ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Roilos (1867–1928), griechischer Maler
 Panagiotis Roilos (* 1969), griechischer Neogräzist